Ма́рика Доми́нчик (; 7 июля 1980) — польско-американская актриса.

Биография и карьера 
Марика Доминчик родилась 7 июля 1980 года в Кельце (Польша) в семье активиста польского движения «Солидарность» . У Марики есть две сестры-актрисы — старшая Дагмара Доминчик (род.1976) и младшая Вероника Доминчик (род.1986).

В 1983 году Марика вместе со своей семьёй перебралась в Нью-Йорк, после того, как её родители были высланы из родной Польши за участие в «Международной амнистии» и движении «Солидарность».

Марика дебютировала в кино в 2000 году, сыграв роль официантки в эпизоде «Случайный чулан» телесериала «Улица». Всего Доминчик сыграла в 24-х фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
С 5 июня 2007 года Марика замужем за актёром Скоттом Фоли. У супругов есть трое детей: дочь Малина Джин Фоли (род. в ноябре 2009) и два сына — Келлер Александр Фоли (род.17.04.2012) и Конрад Фоли (род.13.11.2014).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Иммигрировавшие в США из Польши
Киноактрисы Польши
Киноактрисы США